Анна Воронцова:
 Воронцова, Анна Артемьевна (более известна как Бутурлина; 1777—1854) — модель портретов Левицкого, Рокотова и Боровиковского.
 Воронцова, Анна Карловна (урождённая графиня Скавронская; 1722—1775/1776) — статс-дама, владелица торгового села Кимры.
 Воронцова, Анна Михайловна (в замужестве Строганова; 1743—1769) — фрейлина, наследница канцлера графа М. И. Воронцова.